Ла Вентоса има више значења:

 Ла Вентоса (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вентоса (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику